

Cinema
Deliverance (Deliverance) – film del 1919 diretto da George Foster Platt
Un tranquillo week-end di paura (Deliverance) – film del 1972 diretto da John Boorman

Letteratura
Lungo il fiume (Deliverance) – romanzo di James Dickey del 1970

Musica
Deliverance – gruppo musicale statunitense
Deliverance – album degli Space del 1978
Deliverance – album dei Deliverance del 1989
Deliverance – album di Manu Dibango del 1989
Deliverance – album di Jonathan Butler del 1990
Deliverance – album dei Corrosion of Conformity del 1994
Deliverance – album degli Opeth del 2002
Deliverance – album degli Quietdrive del 2008
Deliverance – album dei Sonata Arctica del 2008

Onomastica
Deliverance – nome proprio di persona inglese

Videogiochi
Deliverance – videogioco per Commodore 64 del 1987
Deliverance: Stormlord II – videogioco per C64, Spectrum e Amstrad del 1990
Deliverance – videogioco per Amiga, Mac OS e ST del 1992